Домініка Цібулкова і Кірстен Фліпкенс були чинними чемпіонками, але Цібулкова вирішила того року не брати участі. Фліпкенс грала в парі з Кікі Бертенс, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі проти Елісе Мертенс і Демі Схюрс змушені були знятись за рахунку 3–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Rosmalen Grass Court Championships, жінки, парний розряд
2018